Harrejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Harrsjön.

Harrejaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (17,8 ha)
Hárriejávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728014-166652), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Hárriejávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730859-165513), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (27,2 ha)
Harrejaure (Gällivare socken, Lappland, 741454-171156), sjö i Gällivare kommun,  (86,3 ha)
Harrejaure (Gällivare socken, Lappland, 747926-165557), sjö i Gällivare kommun,  (92,6 ha)
Harrejaure (Gällivare socken, Lappland, 748982-166511), sjö i Gällivare kommun,  (23,5 ha)
Harrejaure (Gällivare socken, Lappland, 750589-162435), sjö i Gällivare kommun,  (4,9 km²)
Harrejaure (Gällivare socken, Lappland, 751461-166481), sjö i Gällivare kommun,  (64,3 ha)
Harrejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (2,97 km²)
Harrejaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,9 km²)
Harrejaureh, sjö i Kiruna kommun,  (29,8 ha)

Se även 
Harrijaure,  (3,69 km²)
Harrsjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn